Rutan ist der Familienname folgender Personen:
 Burt Rutan (* 1943), US-amerikanischer Luft- und Raumfahrtingenieur, Unternehmer
 Dick Rutan (* 1938), US-amerikanischer Testpilot
 Erik Rutan (* 1971), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent

Siehe auch:
 Ruttan